Il naso della regina (The Queen's Nose) – romanzo del 1994  di Dick King-Smith
Il naso della regina (The Queen's Nose) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1995 al 2003, adattamento del precedente